Celta de Vigo B ist die zweite Mannschaft von Celta Vigo. Ihr Stadion Municipal de Barreiro liegt in Vigo in der  Provinz Pontevedra. Celta B spielt seit der Saison 2013/14 in der Segunda División B.

Geschichte 
1927 wurde der Sport Club Turista gegründet. 1988 sollte er mit dem Stadtrivalen Gran Peña FC zusammengeführt werden, doch schließlich blieben beide eigenständig. 1992 konnte man erstmals in die dritte Liga aufsteigen. 1996 wurde er gemäß den Regeln der Real Federación Española de Fútbol in Celta Vigo B umbenannt.

Namen des Klubs
Sport Club Turista (1927–1936)
Club Turista (1936–1988)
Celta Turista (1988–1996)
Celta de Vigo B (1996–)

Statistik
Als eigenständiger Verein

Als zweite Mannschaft

17 Saisons in der Segunda División B
38 Saisons in der Tercera División

Erfolge 
 Meister Tercera División: 1957/58, 1999/00, 2000/01
 Copa Real Federación Española de Fútbol (RFEF) 2001/02

Weblinks
Celta Vigo Website

Einzelnachweise 

Vigo B, Celta
Celta Vigo
Gegründet 1927